Odmieniec (powieść Rogera Zelazny’ego) (ang. Changeling) – powieść science fiction Rogera Zelazny’ego z 1980 roku
 Changeling: The Dreaming – gra fabularna będąca częścią starego Świata Mroku wydawnictwa White Wolf
 Changeling: The Lost – gra fabularna będąca częścią nowego Świata Mroku wydawnictwa White Wolf